Sur la Terre comme au ciel peut désigner :

 Sur la Terre comme au ciel, pièce de théâtre de Fritz Hochwälder (1942) ;
 Sur la Terre comme au ciel, film de Marion Hänsel (1992) ;
 Sur la Terre comme au ciel..., bande dessinée de la série ‘Sœur Marie-Thérèse des Batignolles’, dessinée par Maëster (1994).

Homonymie
Homonymie de titre